Caroline van Brandenburg-Ansbach (1683–1737), koningin van Engeland
 Maria Carolina van Oostenrijk (1752–1814), Koningin van Beide Siciliën
 Caroline van Brunswijk (1768–1821), koningin van Engeland
 Caroline Mathilde van Wales (1751–1775), koningin van Noorwegen en Denemarken